Le Championnat de squash du British Open masculin 1995 est l'édition 1995 du British Open qui se déroule au  à Cardiff  du 21 au 26 mars 1995. Jansher Khan gagne son quatrième British Open, en battant Peter Marshall en finale.

Têtes de série

Tableaux et résultats

Références

Voir aussi 
 British Open
 British Open féminin 1995

masculin 1995
Compétition de squash à Cardiff
British Open masculin
Sport au pays de Galles en 1995
Sport en mars 1995